Puch může být
 vůně – expresivní označení pro příliš intenzivní vůni nebo pach
 puchnutí – neboli puch, vlastnost materiálu, rozpínavost při zahřívání (např. uhlí, škrob)

příjmení 
 Edson Puch (* 1986) – chilský fotbalista
 Erich Puch (1912–1956) – německý maratonský běžec
 Johann Puch (1862–1914) – řemeslník, průmyslník, zakladatel Puch-Werke
 Marc Benjamin Puch (* 1977) – německý herec
 Pepo Puch (* 1966) – rakouský jezdec na koni, olympionik
 Reinhard Puch (* 1947) – německý malíř

geografie
mnoho obcí nebo jejich částí v Rakousku a Německu
 Puch bei Hallein, obec v Salcbursku
 Puch bei Weiz, obec ve Štýrsku
 Puch (Hollabrunn), Dolní Rakousy
 Puch (Waidhofen an der Thaya), Dolní Rakousy
 Puch (Weißenstein), Korutany
 Puch (Paldau), Štýrsko

 Puch (Arnstorf), Bavorsko
 Puch (Dorfen), Bavorsko
 Puch (Fürstenfeldbruck), Bavorsko
 Puch (Markt Indersdorf), Bavorsko
 Puch (Pörnbach), Bavorsko

 další významy
 Puch (automobilka) (Puch-Werke Graz) – zaniklý rakouský výrobce jízdních kol, motocyklů a automobilů – vyrábějící vozidla 
 značky Puch – dnes patřící firmě Steyr Daimler Puch
 Johann Puch Museum Graz